Els Amics de l'Art Litúrgic foren una secció del Cercle Artístic de Sant Lluc, creada l'any 1922 amb l'objectiu de fomentar un art religiós renovat i modern, que fos alhora funcional i respectuós de les necessitats de la litúrgia. Seguint com a model les reivindicacions sobre el cant gregorià que Pius X expressa en Motu proprio, els Amics de l'Art Litúrgic porten la renovació litúrgica en l'àmbit de les arts, amb una especial atenció a les anomenades arts decoratives. Dirigida pel vilafranquí Manuel Trens, consiliari del Cercle Artístic de Sant Lluc i director del Museu Diocesà de Barcelona, l'associació comptava amb una doble presidència d'honor: d'una banda Francesc Vidal i Barraquer, cardenal-arquebisbe de la seu de Tarragona i gran defensor de la predicació en català; d'altra banda Josep Puig i Cadafalch, president de la Mancomunitat i antic soci del Cercle Artístic de Sant Lluc.

President efectiu n'era Vicenç de Moragas Rodes, secretari Josep Francesc Ràfols, tresorer Jaume Busquets i Mollera, bibliotecari Joan Bergós i vocals Darius Vilàs i Jaume Figueras Sagués. El cos consultiu estava format per artistes com Joan Llimona i Josep Llimona, Francesc Galí o Francesc Folguera i clergues vinculats al moviment litúrgic com Josep Gudiol, expert en arqueologia, Josep Llobera, canonge de la Seu de Barcelona, Lluís Carreras i Mas i Josep Tarré.

Entre 1922 i 1936 els Amics de l'Art Litúrgic van promoure exposicions, conferències i publicacions amb l'objectiu de difondre un model d'art sacre al pas amb els temps i apte a les necessitats litúrgiques.

El caràcter confessional de l'entitat en provocarà la desaparició: a l'esclat de la Guerra Civil, el sindicat d'artistes pintors i escultors de Catalunya de la UGT en demana la clausura, conjuntament a la del Cercle Artístic de Sant Lluc. Un decret publicat el 28 d'agost en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya posa en acte aquesta instància.

En la postguerra, i novament gràcies a la iniciativa de mossèn Trens, el grup Ars Sacra en recollirà l'herència.

Objectius i principis 
Manuel Trens es fa portaveu de les istàncies de dels Amics de l'Art Litúrgic que volen ressuscitar un art modern per a les esglésies, ja que «l'art cristià s'ha servit de les formes artístiques vives de cada època».
Per assolir aquesta missió proposa combatre la decadència de l'art religiós provocada per la industrialització de les peces sacres que genera excessiva sumptuositat i falta de dignitat. Per això, reivindica la qualitat de l'artesania i la necessitat de recuperar les arts decoratives tradicionals.
A més de fomentar un art modern i sobri, els Amics de l'Art Litúrgic defensen un art funcional, al servei de la liturgia, reivindicant que «l'art de fora el temple té circumstancialment un valor substantiu i independent, que pot anar al compte seu. L'art de dins del temple sempre té un valor adjectiu, supeditat a un conjunt i a una missió transcendent... l'artista que treballa per una iglésia té uns límits, com evidentment també els té l'artista que treballa per un teatre».

Vegeu també 
 Anuari dels Amics de l'Art Litúrgic : esglèsies, altars, indumentària

Referències 

Entitats històriques de Catalunya